

Architettura 
 Caserma Zignani –  edificio in stile barocchetto eretto nel 1930 a Roma

Persone 
 Alberto Zignani – generale italiano
 Goffredo Zignani – tenente colonnello di Stato Maggiore italiano, Medaglia d'Oro al Valor Militare
 Marco Zignani – pittore italiano